Мировая лига водного поло среди мужчин 2010 — 8-й турнир по водному поло в рамках мировой лиги водного поло. Квалификационный турнир проходил с 17 ноября 2009 года по 3 июля 2010 года, а суперфинал с 13 по 18 июля в городе Ниш (Сербия). Победителем турнира в пятый раз стала сборная Сербии.

Квалификационный турнир

Африка

Америка

Азия/Океания

Европа

Группа А

Группа В

Группа С

Суперфинал

Группа А

Группа В

Плей-офф

1/4 финала

1/2 финала. Матчи за 5-8 места

1/2 финала

Финалы

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 FINA
 Sports123

Мировая лига водного поло
2010 год в водном поло